Vaszilij Alekszandrovics Boriszov (1913–1993) szovjet-orosz berepülőpilóta
 Vaszilij Dmitrijevics Boriszov (1918–1982) szovjet-orosz berepülőpilóta
 Vaszilij Fjodorovics Boriszov (1922) olimpiai bajnok szovjet-orosz sportlövő
 Vaszilij Petrovics Boriszov (1929–2001) szovjet-orosz berepülőpilóta